Drăgănești a következő romániai települések neve:
 Dragánfalva település Romániában, Bihar megyében, Dragánfalva község központja.
 Drăgănești település Romániában, Galați megyében, Drăgănești község központja.
 Drăgănești falu Romániában, Iași megyében.
 Drăgănești település Romániában, Neamț megyében, Drăgănești község központja.
 Drăgănești település Romániában, Prahova megyében, Drăgănești község központja.
 Drăgănești falu Romániában, Olt megyében.
 Drăgănești falu Romániában, Vâlcea megyében, Brezoi községben.
 Drăgănești falu Romániában, Vâlcea megyében, Golești községben.

 Drăgănești község Moldovában, Sîngerei járásban.